Hajdu Sándor

 Hajdu Sándor (1911–1987) szobrász
 Hajdu Sándor (1927–) gépészmérnök
 Hajdu Sándor (1939–2013) zeneszerző, karmester
 Hajdu Sándor (1939–2015) főiskolai docens, tankönyvíró

Hajdú Sándor

 Hajdú Sándor (1848–1894) Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja
 Hajdú Sándor (?–?) atléta, rövidtávfutó olimpikon (1928)
 Hajdú Sándor (1913–1989) költő, bányász
 Hajdú Sándor (?) katonatiszt, ezredes, a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság Felderítő Főnökség főnöke
 Hajdú Sándor (1985) labdarúgó (Soroksár, MTK, Csákvár)